Семён Ива́нович Петро́в (20 июля 1914 — 14 апреля 1945) — командир отделения мотористов 4-го Жлобинского моторизированного понтонно-мостового полка, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 20 июля 1914 года в деревне Марковская Макарьевского уезда Костромской губернии (ныне Сокольского района Нижегородской области) в семье крестьянина. Русский.

Образование начальное. Работал мотористом, механиком на судах Волжского пароходства. Служил в РККА в 1936—1938 годах. В 1939 году был переведён в Васильсурск и назначен мотористом на катере Сурского технического участка пути.

Во время Великой Отечественной войны был призван в армию Воротынским райвоенкоматом в ноябре 1941 года. На фронте с марта 1942 года. Командир отделения мотористов 4-го моторизованного понтонно-мостового полка (47-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший сержант Петров отличился при наводке понтонного моста через реку Одер 10—14 апреля 1945 в районе населённого пункта  (северо-западнее г. Костшин, Польша).

При форсировании Одера ему было приказано: катером подвести собранные паромы к месту переправы. Осколками вражеских снарядов было пробито дно катера, вода начала заливать трюм. Петров заделал пробоины и откачав воду, продолжал выполнять задание.

Во время очередного рейса вражеский снаряд разорвался рядом с катером. Тот был выведен из строя и его течением начало сносить в сторону противника.

Петров был тяжело ранен, но продолжал отдавать приказы. Был спущен якорь, и команда под огнём противника приступила к ремонту катера.

В тяжелом состоянии Петров был снят с катера и отправлен в медсанбат. Там он и скончался от ран 14 апреля 1945 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года.

Похоронен в городе , (Германия, с 1945 года — город Мешковице в составе Польши).

Память 
 Одна из улиц города Пучеж Ивановской области и судно речного флота носят его имя.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Петрову Семену Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени,орденом Славы 3-й степени, медалями.

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза, Ивановская область.

Военные строители Великой Отечественной войны